Miejscowości w Polsce:
 Putkowice Nadolne
 Putkowice Nagórne

Linki zewnętrzne